

Objets 
 Les bonnettes sont des voiles complémentaires des navires à voiles carrées ;
 une bonnette est une pièce de fortification ;
 une bonnette est une lentille convergente supplémentaire ajoutée à un objectif ;
 une bonnette une sorte de chapeau.
 une bonnette est un petit élément en mousse qui est ajoutée sur les microphones pour éviter les sons parasites.
 une bonnette est un dispositif d'obturation des voies d'eau.

Géographie 

 La Bonnette est une rivière du sud de la France.
 Le Cromlech des Bonnettes à Sailly-en-Ostrevent inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1889.

Voir aussi 
page d'homonymie Bonnette avec 1 "n" :